Tag der Einheit steht für

 Tag der deutschen Einheit, deutscher Nationalfeiertag
 Tag der Einheit (Nepal), nepalesischer Nationalfeiertag